«Доставить по назначению» () — политический триллер 1989 года, снятый режиссёром Эндрю Дэвисом с Джином Хэкменом, Джоанной Кэсседи и Томми Ли Джонсом в главных ролях. Снятый во времена потепления советско-американских отношений после холодной войны, фильм описывает заговор с целью убийства как американских, так и советских лидеров. США и СССР готовятся подписать договор о разоружении, чтобы полностью уничтожить ядерное оружие, но элиты вооружённых сил каждой из стран категорически против такого плана и полны решимости остановить его любой ценой.

Сюжет 
 Джонни Галлахер, старший сержант спецназа в армии США, (актер Джин Хэкмен) получает поручение сопровождать заключённого, дезертира из армии по имени Томас Бойетт (Томми Ли Джонс) из Западного Берлина обратно в Соединенные Штаты. Когда Бойетт совершает побег, Галлахер преследует его и обнаруживает, что Бойетт на самом деле является профессиональным убийцей, нанятым для убийства лидера Советского Союза (явно напоминающего Михаила Горбачёва) после встречи в Чикаго с президентом США . К Галлахеру присоединяются его бывшая жена Эйлин (Джоанна Кэссиди), подполковник в Генеральном корпусе судейской адвокатуры армии США и чикагская полиция в лице лейтенанта Милана Делича (Деннис Франц). Позднее сержанта Галлахера задерживают на военной базе. Позже, когда один из сотрудников его бывшей жены был убит в страхе за её безопасность, сержант убегает и спасает её, в то время как другие люди пытаются убить её. Сержант и его бывшая жена узнают, что что-то происходит в Чикаго. Они едут в город, и сержант Галлахер просит полицейского, которого он знает, помочь ему. Сержант Галлахер узнаёт, что переговоры по разоружению будут проводиться в Чикаго.

В ролях 
 Джин Хэкмен — старший сержант армии США Джонни Галлахер
 Джоанна Кэссиди — подполковник армии США Эйлин Галлахер
 Томми Ли Джонс — Томас Бойетт
 Джон Херд — полковник Глен Уитакер
 Деннис Франц — лейтенант полиции Чикаго Милан Делич
 Пэм Гриер — лейтенант Рут Батлер
 Рени Сантони — лейтенант полиции Чикаго
 Кевин Кроули — Уолтер Хенке
 Рон Дин — Карл Ричардс
 Айк Паппас — камео
 Карлос Санс — полевой солдат
 Коди Гленн — полевой солдат
 Гарри Ленникс — полевой солдат
 Челси Росс — генерал Хопкинса 
 Натан Дэвис — советский пресс-секретарь
 Анатолий Давыдов — советский полковник
 Вильям Музыка — советский генерал
 Гэри Беркович — советский генерал
 Марко Сент-Джон — Март
 Борис Лескин — министр иностранных дел СССР
 Тина Глущенко — подруга Хенке
 Оксана Федунишин — секретарь Эйлин
 Леон Самойлович — советский агент
 Дмитрий Полынцев — советский переводчик
 Лана Беркович — советский переводчик
 Джон Д’Aмико — советский генеральный секретарь
 Рей Аллен — президент США

Производство 
Несмотря на то, что история происходит в Германии, Вашингтоне, округ Колумбия, Арлингтоне, Вирджинии и Чикаго, фильм был снят целиком в Чикаго и на Мемориале советских военных в Тиргартене, в Берлине.

Критика 
«Доставить по назначению» имеет рейтинг 65 %, основанный на 17 отзывах на сайте RottenTomatos. Роджер Эберт наградил фильм 3 звездами из 4, назвав его «умнее большинства триллеров».

Домашнее видео 
Фильм был впервые выпущен на VHS компанией Orion Home Video в 1989 году. Он был переиздан MGM Home Entertainment в 1999 году в рамках серии MGM Movie Time. Фильм был выпущен на DVD 18 января 2000 года.

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1990 года
Фильмы Эндрю Дэвиса
Фильмы-боевики США
Детективные фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы Orion Pictures
Фильмы о холодной войне
Фильмы-технотриллеры